Csehország
 Vinec, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Szlovénia
 Vinec, település Rogaška Slatina községben